Rickmer ist ein männlicher Vorname.

Bekannte Namensträger
 Willi Rickmer Rickmers, deutscher Bergsteiger, Skipionier, Forschungsreisender und Sammler
 Rickmer Clasen Rickmers, deutscher Werftbesitzer, Reederei-Gründer und Reiskaufmann

Siehe auch
 Rickmer Bock (Schiff), ehemaliges Motorrettungsboot
 Rickmer Rickmers (Schiff), Museums- und Denkmalschiff